Ramis puede hacer referencia a:

 Harold Ramis, actor, guionista y director cinematográfico estadounidense.
 Iván Ramis Barrios, futbolista español.
 Juan Ramis,  escritor, historiador y abogado español.
 Jonathan Ramis, futbolista uruguayo.
 Juan Carlos Ramis, dibujante de historietas.
 Llucia Ramis, periodista y escritora española.
 Luis Miguel Ramis, entrenador y exjugador de fútbol español.
 Macarena Ramis, modelo y presentadora de televisión chilena.
 Magali García Ramis, escritora puertorriqueña.
 Miquel Ramis, abogado, empresario y político español (Partido Popular).
 Victorio Ramis, futbolista argentino.